Олександр Михайлович Вишневецький (1560—1594) — перший староста корсунський, староста любецький та лоївський.
 Олександр Михайлович Вишневецький (?—1555) — староста сандомирський і річицький.
 Олександр Олександрович Вишневецький (1543 — 3 квітня 1577) — староста черкаський.
 Олександр Костянтинович Вишневецький (між 1605 та 1607—1639) — староста черкаський.

Олександр